Das Bundesliga-Saisoneröffnungsturnier ist ein ehemaliger Wettbewerb im deutschen Frauenfußball. Das Turnier wurde statt des Supercups ab 1997 jährlich vor dem Beginn der Saison ausgespielt und 2001 schließlich eingestellt. Rekordsieger des Turniers ist der 1. FFC Frankfurt. Die Frankfurterinnen gewannen insgesamt viermal, davon einmal unter dem alten Namen SG Praunheim, den Wettbewerb.

Am Bundesliga-Saisoneröffnungsturnier nahmen die zwölf Vereine der eingleisigen Bundesliga teil. Gespielt wurde zu Beginn einer neuen Saison. Austragungsort war das Stadion am Brentanobad in Frankfurt am Main. Zwischen 1998 und 2001 wurde das Turnier durch wechselnde Sponsoren unter verschiedenen Namen ausgespielt.
Es ähnelt daher den Männerwettbewerben Ligapokal, Fuji-Cup und Telekom Cup.

Modus 

Das Turnier wurde an zwei Tagen ausgespielt. Die zwölf Mannschaften wurden per Los auf vier Gruppen zu je drei Mannschaften eingeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichten das Halbfinale, die Halbfinalsieger das Endspiel. Ein Spiel dauerte einmal 40 Minuten.

Ergebnisse

Siehe auch 
 WM-Überbrückungsturnier
 DFB-Supercup (Frauen)

Weblinks 
 (West) Germany - List of Women Super and Pre-Season Cup Finals

Saisoneroffnungsturnier
Sportveranstaltung in Frankfurt am Main
Fußball 1997
Fußball 1998
Fußball 1999
Fußball 2000
Fußball 2001